A13 kan avse: 

A-13 (stridsvagn) – en serie av brittiska lätta stridsvagnar under tiden för andra världskriget
A13 – en spårvagnsmodell som gick i Stockholm på 1930/1940-talet, se Örbyvagn

Motorvägar
A13 (motorväg, Belgien)
A13 (motorväg, Frankrike)
A13 (motorväg, Italien)
A13 (motorväg, Kroatien)
A13 (motorväg, Luxemburg)
A13 (motorväg, Nederländerna)
A13 (motorväg, Schweiz)
A13 (motorväg, Tyskland)
A13 (motorväg, Österrike)